ФК Вадуц — ліхтенштейнський футбольний клуб із міста Вадуц, заснований 14 лютого 1932. У цей час виступає в Швейцарській Челедж-лізі. У сезоні 1932/33 виступав у чемпіонаті Австрії, а з 1933 року у чемпіонаті Швейцарії. У сезоні 2008/09 дебютував у Швейцарській суперлізі, але не втримався в ній. Провідний клуб Ліхтенштейну.

Основні кольори клубу червоно-білі. Домашні матчі проводить на стадіоні Райнпарк, який вміщує 7 838 глядацьких місць.

Досягнення 

Чемпіон Швейцарської Челлендж-ліги: (3 рази)
 2003, 2008, 2014

Кубок Ліхтенштейну:
  Володар (48 разів): 1949, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1980, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022

 Фіналіст (13 разів): 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1955, 1972, 1977, 1984, 1987, 1991, 1997, 2012

Виступи в європейських кубках

Відомі футболісти 

  Томас Бек
  Франц Бургмайєр
  Петер Карл Йеле
  Марко Рітцбергер
Про інших гравців футбольного клубу «Вадуц» див. тут

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Ліхтенштейну
Футбольні клуби, засновані 1962
Вадуц